Miejscowości w USA:
 Okaton – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones
Gminy w USA:
 Okaton (ang. Okaton Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Jones